Француски се може односити на:
Француски језик, један од романских језика
Француска, једна од чланица ЕУ
Французи, романски народ